Музей борьбы за Македонию — ряд одноимённых топонимов:

 Музей борьбы за Македонию — музей в Салониках, основанный в 1981 году.
 Музей борьбы за Македонию (Кастория) — музей в городе Кастория, Греция.
 Музей борьбы за Македонию (Скопье) — музей в Скопье, Республика Македония.